Due templi in Roma vennero dedicati a Giove Statore:

 Il primo, risalente all'VIII secolo a.C. e ricostruito nel III secolo a.C., sorgeva nell'area del Foro Romano
 Il secondo, risalente al II secolo a.C. sorgeva nell'area del Campo Marzio e fu più tardi inserito nel portico di Ottavia.